Megapenthes — род жуков-щелкунов из подсемейства Elaterinae.

Распространение 
Род включает в себя 29 неарктических видов. Один в Палеарктическом регионе Megapenthes lugens.

Список видов 
Некоторые виды этого рода:

Примечания

Ссылки 
 BugGuide Genus Megapenthes

Щелкуны
Роды жесткокрылых